Fauler See ist der Name von Gewässern: 

 Fauler See (Am Mellensee), See in der Gemeinde Am Mellensee, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Fauler See (Eisleben), See bei Lutherstadt Eisleben, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Fauler See (Frankfurt), See bei der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder), Brandenburg
 Fauler See (Poel), Teil der Wismarer Bucht (Ostsee) bei der Insel Poel, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Fauler See (Schwerin), See bei der kreisfreien Stadt Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern

in Berlin:
 Fauler See (Havel), Bucht der Havel im Bezirk Spandau
 Fauler See (Berlin-Tiergarten), See im Bezirk Mitte
 Fauler See (Berlin-Weißensee), See im Bezirk Pankow